Sic steht für:
 Sic (Band), eine Thrash-Metal-Band von den Färöern
 Sic (Cluj), eine Gemeinde im Kreis Cluj

sic steht für:
 sic, redaktionelle Ergänzung für korrektes Zitat
 sic! (Zeitschrift), österreichische feministische Zeitschrift
 (sic!), siebtes Studioalbum der Band Broilers

SIC steht als Abkürzung für:
 self-interaction correction, siehe Selbstwechselwirkungskorrektur
 Sepang International Circuit, malaysische Motorsportrennstrecke
 Sociedade Independente de Comunicação, ein Fernsehsender in Portugal
 Société Internationale de Chirurgie, den französischen Namen der International Society of Surgery
 Standard Industrial Classification, eine US-amerikanische Branchenklassifizierung, verwendet bis 1997
 Swiss Interbank Clearing, siehe SIX Interbank Clearing
 SIC (Zeitschrift), Zeitschrift für Literatur, „[SIC]“, ein in unregelmäßigen Abständen erscheinendes deutschsprachiges Literaturmagazin

SiC steht für:
 Siliciumcarbid, eine chemische Verbindung aus Silicium und Kohlenstoff

Siehe auch:
 Sik (Begriffsklärung)
 Sick (Begriffsklärung)

Abkürzung